Авербах — еврейская фамилия. Происходит от названий нескольких местностей в Германии (), которые, в свою очередь, от  «ручей» и  «заливной луг», «пойма», либо от названия реки .

Известные носители:
 Авербах, Александр Михайлович (1933—2006) — театральный художник, фалерист.
 Авербах, Валерия Львовна (род. 1973) — композитор и концертирующий пианист, поэт и писатель.
 Авербах, Ида Леонидовна (1905—1938) — советский политик и партийный деятель, юрист.
 Авербах, Илья Александрович (1934—1986) — советский кинорежиссёр, сценарист.
 Авербах, Иосиф Семёнович (1909—1943) — советский фронтовой кинооператор.
 Авербах, Леонид Викторович (1938—1998) — советский и украинский тренер по фехтованию.
 Авербах, Леопольд Леонидович (1903—1937) — советский литературный критик и редактор, комсомольский деятель.
 
 Авербах, Моисей Наумович (1906—1982) — советский писатель и правозащитник.
 Авербах, Юрий Львович (1922—2022) — советский шахматист, гроссмейстер, международный арбитр по шахматам.

В спорте 
 Авербах — разновидность прыжка (сальто) в акробатике, прыжках в воду, паркуре.

См. также

Примечания